Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Gorman che ha battuto in finale Sandy Mayer 6-3, 6-1, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1975